Bakuba kan syfta på:

 Bakuba – stad i östra Irak, se Baquba
 Bakuba (folk) –  bantufolk som företrädesvis lever i Centralafrika